Horvátország
Drenye () falu és község Eszék-Baranya megyében
Drenje falu Raša községben, Isztria megyében
Drenje Brdovečko falu Brdovec községben, Zágráb megyében
Drenje Šćitarjevsko falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében

Koszovó
Drenje falu Istok községben, a Peći körzetben

Macedónia
Drenye falu a Délkeleti körzetben Kriva Palanka községben.

Szlovénia
Drenje falu Dolenjske Toplice községben, Délkelet-Szlovénia régióban